Sarutaiá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sarutaiá (ort), São Paulo, 
 Sarutaiá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar